Operation: Mindcrime:

 Operation: Mindcrime — третий студийный, концептуальный альбом американской прог-метал группы Queensrÿche (1988). Сиквел этого альбома Operation: Mindcrime II вышел в 2006 году.
 Operation: Mindcrime — американская прог-метал группа, основанная в 2015 году бывшим вокалистом Queensrÿche Джеффом Тейтом.